Argentina Open 2019, właśc. Argentina Open presentado por Buenos Aires Ciudad 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Argentina Open rozgrywany w dniach 11–17 lutego 2019 roku w Buenos Aires na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 673 135 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Argentynie